L'Open de Malaisie féminin 2007 (ou Malaysian Open 2007) est l'édition féminine de l'Open de Malaisie, qui est un tournoi du WSA World Series. Le tournoi se tient à Kuala Lumpur en Malaisie du 23 au . 

La championne du monde Nicol David remporte son  trophée consécutif en battant Tania Bailey en finale dans une revanche de l'édition précédente.

Têtes de série

Tableau final

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Open de Malaisie masculin de squash 2007
 Open de Malaisie

Féminin 2007
Squash en 2007
Sport en Malaisie en 2007
Sport en juillet 2007